Дмитрий Васильевич Васильев (1861 — до октября 1916) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Новгородской губернии.

Биография 
Крестьянин из деревни Малое Ляпино Троицкой волости Новгородского уезда Новгородской губернии. Выпускник сельской одноклассной школы (по другим сведениям обучался грамоте дома), после её окончания занимался самообразованием. К книгам настолько пристрастился, что несмотря на ограниченные средства, у него собралась собственная небольшая и содержательная библиотека. Служил волостным судьёй. Был избран гласным уездного земского собрания. Сотрудничал с некоторыми печатными органами либерального направления, писал в них о нуждах деревни.

26 марта 1906 избран в Государственную думу Российской империи I созыва от съезда уполномоченных от волостей Новгородской губернии. Вошёл в состав Конституционно-демократической фракции, принадлежал её левому крылу. Состоял в Аграрной комиссии Государственной Думы. Поставил свою подпись под законопроектом «О собраниях». Выступал с Думской трибуны по аграрному вопросу.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 82.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — М., 1906. — С. 202.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 93 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — М.: Возрождение, 1906. — С. 47.

Рекомендованные источники 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 84. Лист 10; Фонд 1327. Опись 1 (1905 г.). Дело 141. Лист 21.

Примечания 

Кадеты
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Умершие в XX веке